A vedação estática acontece quando se tem duas peças estáticas entre si ou seja não há nenhum movimento entre as peças, mas precisam de ser vedadas.

Exemplos 

Exemplos de aplicação: redutores, tampa de bombas hidráulicas, etc...
Exemplos de vedação estática: juntas, anel "O", etc...

Hidráulica